Зени́т-3:

 «Зенит-3» и «Зенит-3М» — советские однообъективные зеркальные фотоаппараты.
 «Зенит-3SLБ» — ракета-носитель.
 «Зенит-3Ф» — ракета-носитель.

См. также 
 Зенит (значения)
 Зенит-2
 Зенит (фотоаппаратура)